

Patronyme 

 Jules Massonnet (1879 - 1974), homme politique belge ;

 Henry Massonnet (1922 - 2005), designer français, concepteur du Tam Tam.

Voir aussi 
 Impasse Massonnet